

Patronyme

 Mathieu François Maxence Audouard (1776-1856), médecin français ;
 Olympe Audouard (1832-1890), féministe française ;
Pau Audouard (1857-1918), photographe espagnol ;
 Yvan Audouard (1914-2004), journaliste et écrivain français ;
 Antoine Audouard (1956-), fils du précédent, écrivain et éditeur français.